Rothenburger Straße steht für:

 Rothenburger Straße (Nürnberg), Fernstraße von Nürnberg nach Rothenburg ob der Tauber
 U-Bahnhof Rothenburger Straße, Station der U-Bahn Nürnberg
 Nürnberg Rothenburger Straße, Bahnhaltepunkt an der Bahnstrecke Nürnberg–Bamberg, siehe Bahnhöfe in Nürnberg #Nürnberg Rothenburger Straße

Siehe auch:
 Rothenburgstraße